Целувката на Юда може да се отнася за:

 Целувката на Юда, евангелски сюжет;
 Целувката на Юда, американски криминален трилър;
 Целувката на Юда, американски филм;
 Целувката на Юда, сингъл на Металика;
 Целувката на Юда, пиеса на Дейвид Хеър, писана за Оскар Уайлд и лорд Алфред Дъглас;